Hugh Grosvenor (1. książę Westminster)
 Hugh Grosvenor (2. książę Westminster)
 Hugh Grosvenor (7. książę Westminster)
 Hugh Grosvenor (brydżysta)